In der Halden steht für:
 In der Halden (Familie), Schweizer ausgestorbenes Landleutegeschlecht zu Schwyz im Altviertel

In der Halden ist der Familienname folgender Personen: